Időutazók (Timestalkers) (1987), amerikai tv-film
 Időutazók (The Time Travelers) (2013), az Így jártam anyátokkal című televíziós sorozat nyolcadik évadjának huszadik része
 Időutazók (Timeless) (2016–2018), amerikai tudományos fantasztikus televíziós sorozat